Piz Nair (rätoromanisch nair ‚schwarz‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Piz Nair (Oberalp), 3059 m, im Aarmassiv, Uri/Graubünden
 Piz Nair (Albula), 3056 m, in der Albulagruppe, Graubünden
 Piz Nair (Ramosch), 3018 m, in der Silvretta am Muttler bei Ramosch, Graubünden 
 Piz Nair (Ofenpass), 3010 m, in der Sesvennagruppe, Graubünden
 Piz Nair (Samnaungruppe), 3002 m, in der Samnaungruppe, Graubünden 
 Piz Nair (Scuol), 2966 m, in der Silvretta bei Scuol, Graubünden 
 Piz Nair (Tarasp), 2951 m, in der Sesvennagruppe zwischen Tarasp und Ardez, Graubünden 
 Piz Nair Pitschen, 2877 m, in der Albulagruppe, Graubünden 
 Piz Nair (Gotthardmassiv), 2764 m, im Gotthardmassiv, Graubünden
 Piz Nair (Tschlin), 2713 m, in der Sesvennagruppe südlich Piz Lad, Graubünden 

siehe auch:
 Piz Neir, 2910 m, in der Albulagruppe beim Julierpass, Graubünden 
 Piz Ner, 2766 m, am Rande der Greina, Graubünden